Новичко́в — русская фамилия, производная от прозвища .

 Носители фамилии 
 Новичков, Александр Степанович (1914—1944) — советский офицер, Герой Советского Союза.
 Новичков, Андрей Александрович (род. 1997) — российский журналист, координатор общественного движения «Архнадзор».
 Новичков, Виктор Емельянович (1916 — после 1989) — советский хозяйственный и государственный деятель, депутат Верховного Совета СССР 6-го и 9-го созывов.
 Новичков, Николай Андреевич (род. ?) — российский артист цирка, дрессировщик, заслуженный артист России.
 Новичков, Николай Владимирович (род. 1974) — российский экономист и политический деятель, профессор РАНХиГС, депутат Государственной думы VIII созыва.
 Новичков, Степан Матвеевич (1921—1992) — военный лётчик, Герой Советского Союза.

Примечания